Sherman može značiti:

 M4 Sherman, tenk
 William Tecumseh Sherman, general iz američkog građanskog rata
 ...